Тека может означать:
 Тека, или сумка пыльника, или пыльцевая сумка, — одна из двух половинок, из которых состоит пыльник.
 Тека — река в Томской области.
 Тека — село в Томской области.
 Тека — венгерское женское имя.

См. также